In ordine cronologico, assunsero questa denominazione:
 Blasco I Alagona, detto Blasco I il Vecchio, giunse in Sicilia al seguito di Pietro II d'Aragona e fu Conte di Naso, Barone e Capitano del Regno con Federico III.
 Blasco II Alagona, detto Blasco II il Giovane, fu reggente di Ludovico di Sicilia.